Даниил Евгеньевич Комков (род. 11 сентября 2000) — российский трековый велогонщик, выступающий за команду Marathon-Tula.

Достижения

Трек 

2018
Чемпионат России

 2-й в гите 250 м с места
 2-й в командном спринте на 3 круга (с Алексеем Носовым и Александром Дубченко)

Чемпионаты мира и Европы среди юниоров 

2017

1-й  Чемпионат Мира (Монтикьяри Италия)

1-й Чемпионат Европы ( Анадия Португалия)

2018

3-й Чемпионат мира ( Эгль Швейцария)

1й Чемпионат Европы ( Эгль Швейцария)

Чемпионаты  Европы среди андеров 19-22

3й Чемпионат Европы среди андеров 19-22 (Гент Бельгия)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  

Велогонщики России